

Ім'я людей 
 Лагода Алла В'ячеславівна (* 1937) — народна артистка УРСР.
 Лагода Валентин Костянтинович (1913—1991) — український письменник-гуморист.
 Лагода Іван Микитович (1887—1934) — голова Лисичанської ради робітничих депутатів, секретар Лисичанського повітового комітету КП(б)У. Член Центральної Контрольної Комісії КП(б)У (1930—1934).
 Лагода Наталія Василівна (1974—2015) — російська естрадна співачка, модель, лауреат фестивалю «Пісня року» (1998).
 Лагода Петро (1912—1993) — український військовик, хорунжий УПА, командир сотень «Ведмідь» та «Жубри II» в ТВ-14 «Асфальт».

Назви компаній 

 ПрАТ «Кондитерська фабрика „Лагода“» — кондитерська компанія в Кагарлику

Джерела та література 
 В. В. Томазов. Лагоди  // 

Українські прізвища